Up a Tree – cortometraggio del 1910 diretto da David W. Griffith e da Frank Powell
 Up a Tree – film del 1918 prodotto da National Film Corporation of America
 Up a Tree – film del 1930 diretto da Roscoe Arbuckle
 Il diabolico tronco (Up a Tree) – cortometraggio del 1955 diretto da Jack Hannah